Soignies Sports is een Belgische voetbalclub uit Zinnik (Soignies). De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 1678 en heeft zwart en wit als kleuren. De club speelde in haar bestaan een seizoen in de nationale reeksen.

Geschiedenis 
De club sloot zich begin jaren 30 aan bij de Belgische Voetbalbond. Soignies Sports bleef de rest van de eeuw in de provinciale reeksen spelen.

In 2006 dwong de club in Eerste Provinciale een plaats af in de eindronde en daarna de interprovinciale eindronde, maar daar verloor men uiteindelijk van SC Wielsbeke. Een jaar later bereikte Soignies opnieuw de interprovinciale eindronde, waar US Givry en KVK Wellen werden verslagen. Zo promoveerde de club in 2007 voor het eerst naar de nationale reeksen.

Het verblijf in Vierde Klasse duurde echter niet lang. Soignies beëindigde het seizoen 2007/08 op een degradatieplaats en zo verdween de club na amper een jaar weer naar de provinciale reeksen.

Waalse voetbalclub
Zinnik
Sportvereniging in Henegouwen